Saint Fleurant oder St. Fleurant ist der Familienname folgender Personen:
 Louisiane Saint Fleurant (1924–2005), haitianische Künstlerin und Malerin
 Peterson St. Fleurant (* 2007), Fußballspieler der Turks- und Caicosinseln